Шутков — русская фамилия.

Известные носители:
 Шутков,  Геннадий Алексеевич (1936—1995) — Герой Социалистического труда, государственный и хозяйственный деятель.
 Шутков, Дмитрий Анатольевич (род. 1972) — украинский футболист.
 Шутков, Фёдор Васильевич (1924—2001) — советский яхтсмен.

См. также 
 Шутко